Cureau de la Chambre ist der Familienname folgender Personen:

 Marin Cureau de la Chambre (1594–1669), Schriftsteller, Philosoph, Leibarzt und Berater des französischen Königs Ludwig XIV.
 Pierre Cureau de La Chambre (1640–1693), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Kanzelredner, Literat und Mitglied der Académie française